Rinascita è un quotidiano italiano a diffusione nazionale (tre le tipografie di stampa: a Milano, Roma e Catania) pubblicato dal 2 dicembre 1998 con un indirizzo socialista nazionale. La citazione di Nietzsche nella testata è emblematica di una posizione di liberazione nazionale europea dal dominio atlantico anglo-statunitense. Gli articoli e le analisi di economia sociale sono fortemente improntati alla critica delle oligarchie finanziare internazionali. Esce tutti i giorni, ad esclusione del lunedì.
Rinascita ha uffici e antenne di corrispondenza in Italia e all'estero (Milano, Verona, Sora, Caserta, Napoli, Dublino, Parigi, Bucarest, Belgrado e Beirut).

È diretto da Ugo Gaudenzi (fondatore del movimento di estrema destra Lotta di Popolo), ex inviato e corrispondente per il Vicino Oriente dell'ANSA e di altri quotidiani d'informazione italiani e già direttore de «L'Umanità», un tempo quotidiano del PSDI.

Collegamenti esterni 
 
 

Quotidiani italiani
Quotidiani politici